En Pologne, Policko peut désigner : 
 Policko, village du powiat de Koszalin, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Policko, village du powiat de Łobez, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Policko, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Policko, village de la voïvodie de Lubusz.